Крейчик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Крейчик, Йиржи (1918—2013) — чешский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.
 Крейчик, Йозеф Эмиль (1885—1957) — австрийский шахматный мастер, шахматный композитор, писатель, профессор истории, первый председатель Австрийского шахматного союза.
 Крейчик, Карел (1857—1901) — чешский художник, график, иллюстратор и карикатурист.
 Крейчик, Якуб (род. 1991) — чешский хоккеист, защитник.